Tongerlo steht für:

 Tongerlo (Bier), ein Abteibier
 Tongerlo (Antwerpen), Ort in der Provinz Antwerpen in Belgien
 Tongerlo (Limburg), Ort in der Provinz Limburg (Belgien) in Belgien
 Abtei Tongerlo, eine Abtei des Prämonstratenser-Ordens in Westerlo in Belgien

Tongerlo ist der Familienname folgender Personen:

 Wilma Delissen-van Tongerlo (* 1961), niederländische Politikerin (VVD), Bürgermeisterin der Gemeinde Peel en Maas